Ба́рретт () — ірландське та англійське прізвище, популярне у багатьох англомовних країнах. Гельська версія прізвища пишеться як Barόid або Bairéid.

Клан Барретт з'явився в Ірландії після вторгнення норманів. За іншим трактуванням значення прізвища, воно походить від  (войовнича людина).

Відомі носії:
 Адам Барретт (;  1992) — британський плавець, чемпіон Європи з водних видів спорту (2014).
 Бетані Барретт (;  1972) — американська професор-політолог.
 Білл Барретт (;  1960) — американський плавець, призер Чемпіонату світу з водних видів спорту (1982).
 Бріджетта Барретт (;  1990) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Вейд Барретт (, уроджений ;  1980) — англійський реслер.
 Вільям Барретт:
 Вільям Барретт (; 1844—1925) — британський фізик.
 Вільям Барретт (; 1913—1992) — американський філософ.
 Воррен Барретт (;  1970) — ямайський футболіст.
 Джасінда Барретт (;  1972) — американська акторка та модель австралійського походження
 Джон Барретт (;  1931) — колишній тенісист, телевізійний коментатор та письменник.
 Едіт Барретт (; 1907—1977) — американська акторка кіно.
 Емі Коні Барретт (;  1972) — американська суддя.
 Ерл Барретт (;  1967) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Монте Барретт (;  1971) — американський боксер.
 Несса Барретт (;  2002) — американська співачка і авторка пісень.
 Сід Барретт (; 1946—2006) — британський співак.

Див. також 
 Баррет

Примітки